Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji MercedesCup 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl srbský tenista Janko Tipsarević, který se turnaje nezúčastnil.

Soutěž dvouhry vyhrál pátý nasazený Ital Fabio Fognini, když ve finále zdolal německou turnajovou dvojku Philippa Kohlschreibera po třísetovém průběhu 5–7, 6–4 a 6–4. Na okruhu ATP Tour si tak Fognini po dvou finálových porážkách ze sezóny 2012 připsal premiérový titul ve dvouhře, když už předtím dosáhl na dvě vítězství ve čtyřhře.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tommy Haas (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (finále)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Benoît Paire (čtvrtfinále)
  'Fabio Fognini (vítěz)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Lukáš Rosol (1. kolo)
  Martin Kližan (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2013
ATP World Tour 2013